Hellcat - "адская кошка"

Автомобильная техника 
 Dodge Challenger SRT Hellcat - легковой автомобиль производства США

Вооружение и военная техника 
 M18 Hellcat - противотанковая самоходная артиллерийская установка США времён второй мировой войны
 Grumman F6F Hellcat - палубный истребитель США времён второй мировой войны
 Springfield Armory Hellcat - 9-мм компактный пистолет производства США

Массовая культура 
 Jen "Hellcat" Blackwood - сценический псевдоним Иен Блеквуд из музыкальной группы The Creepshow
 Hellcat - выпущенный в 2009 году музыкальный альбом японской певицы Мэйса Куроки
 Адская Кошка (Hellcat) — вымышленный персонаж, супергероиня вселенной Marvel

Прочее 
 Адские кошки — молодёжная драма о чирлидинге от телеканала The CW (США).